Leagros ist der Name mehrerer antiker griechischer Personen und mythischer Figuren:

 Kampfgefährte des Odysses, siehe Leagros (Mythologie)
 ein Athener, siehe Leagros (5. Jahrhundert)
 ein Athener, siehe Leagros (4. Jahrhundert)
 ein junger Athener, siehe Leagros (Ephebe)